Шуморово — название населенных пунктов в России:

 Шуморово — село в Почепском районе, Брянская область.
 Шуморово — село, Ярославская область; затоплено при заполнении Рыбинского водохранилища.

См. также 
 Шумарово